Квалификация мужского хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2014 года определяется по мировому рейтингу ИИХФ после чемпионата мира 2012 года. Девять лучших команд в мировом рейтинге получают автоматическое место на Олимпийских играх, остальные три команды имеют возможность попасть на Игры через квалификационные турниры.

Квалифицирующиеся команды 

^ Результаты последнего чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции, имели наибольший вес в рейтинге.

Предварительная квалификация 
Предварительная квалификация проходила с 17 по 19 сентября 2012 года в Загребе, Хорватия. Победитель группы переходил в следующий раунд квалификации.

Группа K 

Время местное (UTC+2).

Пре-квалификация 
Пре-квалификация в трёх группах проходила с 8 по 11 ноября 2012 года. Матчи прошли в Будапеште (Венгрия), Киеве (Украина) и Никко (Япония). Великобритания, имеющая высший рейтинг относительно других сборных, могла принять у себя турнир в группе J, но она отдала это право следующей стране по рейтингу. Победители групп выходят в финальный квалификационный раунд.

Группа G 

Время местное (UTC+1).

Группа H 

Время местное (UTC+2).

Группа J 

Время местное (UTC+9).

Финальная квалификация 
Финальная квалификация в трёх группах проходила с 7 по 10 февраля 2013 года. Матчи прошли в Битигхайм-Биссингене (Германия), Риге (Латвия) и Войенсе (Дания). Победители групп квалифицируются на олимпийский турнир.

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Группа F 

Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки